Émail peut désigner :
 Émail, couche de protection vitreuse utilisée notamment en céramique ;
 Émaillage, le procédé d'application de l'émail sur du métal ou un autre support.
 Émaillage du verre
 Émaillage sur lave
 Plaque émaillée
 Émail champlevé limousin, utilisé à partir du  pour la production des émaux à Limoges ;
 Émail à froid, ou « faux émail » (en bijouterie) ;
 Émail dentaire, matière constituant la surface externe de la couronne de la dent ;
 Émail, terme héraldique ;
 Peinture-émail, peinture séchant au contact de l'air pour donner un fini solide et luisant.

À ne pas confondre 
  ou  (, abréviation de , littéralement « courrier électronique »), courrier envoyé électroniquement, généralement via un réseau informatique comme Internet.